Havilah steht für:

 Havilah, englische und französische Schreibweise für Hawila, Orts- und Personenname im Alten Testament
 Havilah (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Kern County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Havilah (New South Wales), Ort im Bundesstaat New South Wales, Australien